Санта-Маріня () — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Маріня-де-Оріш — парафія.